Enrico Cuoghi – calciatore
 Stefano Cuoghi – calciatore e allenatore